

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Marta“ beginnt.

Marta 



 Marta (* 1986), brasilianisch-schwedische Fußballspielerin
 Marta, Jack A. (1903–1991), US-amerikanischer Kameramann
 Marta, Nuno (* 1976), portugiesischer Radrennfahrer

Martan 
 Martand Singh (1923–1995), indischer Politiker; Maharadscha des indischen Fürstenstaates Rewa
 Martaneshi, Baba Faja (1910–1947), albanischer Widerstandskämpfer und Derwisch der Bektaschi
 Martano, Giuseppe (1910–1994), italienischer Radrennfahrer

Martay 
 Martay, Oscar (1920–1995), US-amerikanischer Filmoffizier und Regieassistent